Radošovice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Radošovice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Radošovice (okres Strakonice), gemeente in okres Strakonice
 Radošovice (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice